Courrèges est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 André Courrèges (1923-2016), couturier français, fondateur de l’entreprise Courrèges et à l'origine du véhicule électrique Courrèges Zooop,
 Andrés Courreges, rugbyman argentin ;
 Coqueline Courrèges (née en 1935), couturière, épouse d'André Courrèges ;
 Didier Courrèges (né en 1960), cavalier de concours complet (CCE) de haut niveau français, membre du Cadre noir des instructeurs de l'École nationale d'équitation de Saumur ;
 Gaëtan de Courrèges (né en 1941), auteur-compositeur-interprète français ;
 Jean-Faur Courrège (1730-1806), peintre français ;
 Pierre Courrège (né en 1959 ), réalisateur et scénariste français.

Nom composé 
 Bernard de Courrèges d'Ustou (né en 1960), officier général français ;
 Louis de Courrèges d'Ustou (1894-1979), évêque français.

Patronyme français